Sahel (landstreek), een landstreek in Afrika
Sahel (Burkina Faso), een regio in het noorden van Burkina Faso
Sahel (Tunesië), een regio van Tunesië
Sahel (Marokko), een plaats in Marokko